Lafnitz heißen:

 Lafnitz (Steiermark), Gemeinde  in der Steiermark
 Lafnitz (Fluss), an der Grenze zwischen dem Burgenland und der Steiermark